Clemente Romero  (Maracaibo, 25 de noviembre de 1984) es un empresario, conferencista y autor. Es el director ejecutivo de la empresa de staffing Paisclo Solutions Corp y presidente del sello discográfico Urban Latino Records.

Ha sido reconocido en Estados Unidos como Emprendedor del año 2022, por su aporte a la comunidad latina residente en el país norteamericano.

Trayectoria 

Su carrera profesional inició en el año 2003 al ser contratado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para ocupar un cargo de Analista en la Gerencia de Fiscalización de Empresas. En esa Institución logró ascender a Fiscal de Inspección de Empresas en 2004 y en 2006 fue promovido como Gerente de Fiscalización de Empresa donde en 2008 recibió un importante reconocimiento por la implementación de una nueva metodología para la fiscalización las nóminas del personal en la empresa.

Por su labor y desempeño en Venezuela, en el 2013 recibió el Mara de Oro como mejor consultor de reclutamiento y contratación con proyección internacional.

Posteriormente, en 2014, emigró a Estados Unidos y tuvo su primer empleo en un hotel donde se desempeñó en varios cargos, hasta llegar a ser mánager de recursos humanos.

En 2016 fundó su primera empresa, C&A Staffing, junta a otras personas. La pandemia los obligó a cesar operaciones en el 2020. Sin embargo, en ese mismo año, Clemente Romero fundó Paisclo Solutions Corp en Florida. Rápidamente, consiguió un crecimiento eficaz, llegando a inaugurar dos sucursales: una en Miami y otra en Tampa.

Posterior a este evento, fundó el sello discográfico Urban Latino Records, donde están representados los artistas John Theis, y Sagcy.

Premios y reconocimientos 

 2013: Mara de Oro: Premio a la Excelencia como Mejor Consultor en Reclutamiento y Contratación con Proyección Internacional 
 2022: Leg Marketing: Premio al Mejor Emprendedor Latino de 2022 
 2023: Premios Líder Internacional por su labor como emprendedor 
 2023: Premios Líder Internacional por el rendimiento y calidad de su empresa

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Empresarios de Venezuela
Emigrantes venezolanos hacia Estados Unidos